Gäddegyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gäddegyl, Skåne, sjö i Osby kommun, 
Gäddegyl, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (6,93 ha)
Gäddegylet (Hällaryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (2,36 ha)
Gäddegylet (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Gäddegylet (Ringamåla socken, Blekinge, 624577-144169), sjö i Karlshamns kommun,  (2,64 ha)
Gäddegylet (Ringamåla socken, Blekinge, 624682-144583), sjö i Karlshamns kommun,  (0,9 ha)
Gäddegylet (Åryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Gäddegyl (Härlunda socken, Småland, 626127-142001), sjö i Älmhults kommun,  (9,83 ha)
Gäddegyl (Härlunda socken, Småland, 627010-142360), sjö i Älmhults kommun,  (2,7 ha)
Gäddegylet, Småland, sjö i Tingsryds kommun,  (4,51 ha)

Se även
Gäddegöl
Gäddgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn